

Biografia 
Esordì in televisione nel 1999 su Telelombardia, nel programma quotidiano di approfondimento Orario Continuato e venne poi scritturata da Mediaset per affiancare Valerio Staffelli in Vipere su Italia1 e, brevemente, per il ruolo di valletta nel programma OK il prezzo è giusto su Rete4. Nella stessa rete nel 2005 partecipò come inviata alla trasmissione Melaverde e come annunciatrice meteo al Tg4.

Diversi gli interventi in programmi su reti locali e nazionali di argomento sportivo o di varietà e saltuarie interpretazioni di ruoli minori in alcune fiction televisive, tra le quali Casa Vianello, oltre alla partecipazione a vari spot pubblicitari. È stata anche special model nel contesto della blu age, corrente artistica promossa da Norman Zoia e presentatrice dell'edizione 2006 de L'Angelo dell'anno al Teatro Smeraldo di Milano.

Da alcuni anni, gestisce un canale YouTube in cui si occupa di bellezza e makeup.

Collegamenti esterni 
 
 

Attori televisivi italiani
Showgirl e showman italiani